

Geografia

Austria 
 Deutschlandsberg (lett. «Landsberg tedesca») – città in Stiria

Germania 
 Landsberg – città nella Sassonia-Anhalt
 Landsberg am Lech – città in Baviera
 Altlandsberg (lett. «Landsberg vecchia») – città nel Brandeburgo

Polonia 
 Landsberg an der Warthe, oggi Gorzów Wielkopolski – città nel voivodato di Lubusz
 Landsberg in Ostpreußen, oggi Górowo Iławeckie – città nel voivodato della Varmia-Masuria
 Landsberg in Oberschlesien, oggi Gorzów Śląski – città del voivodato di Opole

Persone 
 Grigorij Samuilovič Landsberg (1890-1957) – fisico sovietico
 Johan Landsberg (1974) – tennista svedese
 Paul-Ludwig Landsberg (1901-1944) – filosofo tedesco